El Torneig de Carlsbad 2012, oficialment conegut com a Mercury Insurance Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 22 de juliol de 2012 al La Costa Resort and Spa de Carlsbad, prop de San Diego, Califòrnia, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2012
WTA Tour 2012